Elpis peut renvoyer à :
 Elpis, divinité grecque allégorique personnifiant l'Espoir.
 Elpis, nom d'un mouvement politique créé par Benoît Hamon, en référence à la divinité grecque.
 (59) Elpis, un astéroïde nommé d'après la divinité.
 Elpis, liturgiste du , auteur de deux hymnes aux apôtres Pierre et Paul.
 Elpis Macula, une zone d'albédo faible sur Titan, satellite de Saturne.